Go West é o quarto álbum de estúdio do Village People. São dele os hits single "In the Navy" e "Go West", este regravado pelos Pet Shop Boys com grande sucesso em 1993. O álbum foi relançado em CD em 1999.

Faixas 

Atenção.: As faixas de 01 a 03 equivalem ao Lado A, enquanto que as faixas de 04 a 06 estão no Lado B.

Integrantes 

 Alex Briley – marinheiro
 David Hodo – pedreiro
 Glenn Hughes – motoclista
 Randy Jones – cowboy
 Felipe Rose – índio
 Victor Willis – polícia

Álbuns de 1979
Álbuns de Village People